Maďarské jméno a příjmení László Kiss má více nositelů:
 László Kiss (plavec) (* 1940)
 László Kiss (právník) (* 1951)
 László Kiss (fotbalista) (* 1956)
 László Kiss (astronom) (* 1972)
 László Kiss (spisovatel) (* 1976)